Михаил Владимирович Гофтман (15 декабря 1896, Екатеринослав — 17 января 1971, Свердловск) — советский учёный, специалист в области углехимии, доктор технических наук (1944), профессор (1941).

Биография 
Родился в г. Екатеринославе в семье парикмахера. Участник гражданской войны. После окончания в 1922 году Харьковского технологического института в течение двух лет работал начальником угольной шахты в г. Чистяково.

В 1924 году поступил на работу в Украинский институт прикладной химии. На базе руководимой им угольной лаборатории в 1931 году был создан Украинский углехимический институт (УХИН).

В 1934—1937 годах работал главным инженером и научным руководителем Харьковского коксохимического завода — основной базы для проверки и освоения новых технологических процессов в коксохимии.

В годы Великой Отечественной войны работал начальником Центральной лаборатории Нижне-Тагильского коксохимического завода (1941—1942), затем (1942—1946) был научным руководителем Восточного углехимического института (ВУХИН) в г. Свердловске.

С 1947 года и до конца жизни работал в Уральском политехническом институте (УПИ), где в 1947—1970 годах заведовал кафедрой химической технологии топлива (ХТТ). М. В. Гофтман входил в научный совет Государственного комитета Совета министров СССР по координации научно-исследовательских работ.

Похоронен на Широкореченском кладбище Свердловска. Здесь же похоронены его мать (Додица Наталья Ивановна, 22.08.1877—10.06.1949) и жена (Ликина Анна Васильевна, 30.10.1903—04.12.1991).

Научная деятельность 
Докторская диссертация М. В. Гофтмана посвящена очистке коксового газа от сероводорода с получением серной кислоты. Другие направления научной работы М. В. Гофтмана — комплексная переработка каменных и бурых углей, создание специальных видов кокса, комплексная переработка каменноугольной смолы с целью расширения ассортимента получаемых из неё продуктов. М. В. Гофтманом написаны несколько книг и свыше 150 статей. Его фундаментальный труд «Прикладная химия твёрдого топлива» (1963) на многие годы стал основным учебником для студентов и настольной книгой для инженеров и научных работников.

Педагогическая деятельность 
М. В. Гофтман организовал на кафедре ХТТ УПИ подготовку специалистов по производству углеграфитовых изделий и искусственному жидкому топливу. За период руководства М. В. Гофтманом кафедра ХТТ выпустила около 700 специалистов, а сам М. В. Гофтман подготовил 6 докторов и 30 кандидатов наук.

Библиография 
 Гофтман М. В. Коксование при низких температурах углей Лисичанского района. — Харьков: Укр. экономист, 1926. — 38 с.
 Гофтман М. В. Исследование минеральной части лисичанских углей. — Харьков: Харків друк, 1928. — 20 с.
 Гофтман М. В. Полукоксование углей Подмосковного района. — Харьков: Харків друк, 1928. — 36 с.
 Гофтман М. В., Копелиович И. А. Полукоксование и коксование углей Подмосковного района. — Харьков, 1930. — 44 с.
 Гофтман М. В., Копелиович И. А. Технический справочник по коксохимической промышленности. — Харьков: Гос. науч.-тех. изд-во, 1939. — 807 с.
 Гофтман М. В. Прикладная химия твердого топлива. — М.: Металлургиздат, 1963. — 598 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Надгробие на могиле М. В. Гофтмана работы А. М. Ликина

Химики по алфавиту
Химики XX века
Химики СССР
Преподаватели Уральского технического университета
Похороненные на Широкореченском кладбище